Das Adjektiv lateinamerikanisch bezeichnet:
 einen Kulturraum in Mittel- und Südamerika, siehe Lateinamerika
 dessen Sprache, eine Mischung aus Latein und Amerikanisch (amerikanisches Englisch)
 eine im Deutschen gebräuchliche Kurzform für Lateinamerikanische Tänze
 eine im Deutschen gebräuchliche Kurzform für Lateinamerikanische Musik

Siehe auch: